«Let’s Twist Again» —  песня, которую Чабби Чекер выпустил как сингл в 1961 году.

Написали её , .

Песня вышла на следующий год за сделавшей Чабби Чекера в 1960 году суперзвездой песней «The Twist» (1 место в США в Billboard Hot 100), хотя в промежутке (ранее в том же 1961 году) у него был ещё один огромный хит — «Do the Pony» (тоже 1 место в Billboard Hot 100).

Песня «Let’s Twist Again» вошла в том же чарте Hot 100 журнала «Билборд» в первую десятку и, как пишет музыкальный сайт AllMusic, обеспечила, чтобы танец твист не остался просто мимолётным модным увлечением, а закрепился в статусе одного из стандартных танцев.

В мае 1962 года песня «Let’s Twist Again» получила «Грэмми» в категории «Лучшая запись в жанре рок-н-ролла» () (за 1961 год).

Чарты

Кавер-версии 

«Let’s Twist Again» с русским текстом О. Серебренникова, известная как «Твист, привет!», исполняется Филиппом Киркоровым.

Примечания

Ссылки 
 Дискография Чабби Чекера 
 

Синглы 1961 года
Песни Чабби Чекера
Песни The Isley Brothers
Твист (танец)
Песни 1961 года
Песни о танце